Termenul Enigma, care provine de la cuvântul grecesc αίνιγμα, ainigma, „secret“, poate însemna:

 Mașina Enigma - un aparat de criptare a textelor secrete folosit și de armata germană între anii 1920-1945
Enigma (cărți) - colecție de romane polițiste a editurii Univers
 Enigma (roman) de Robert Harris (1995), tratează descifrarea de spionii englezi a codului de cifrare german 
 Enigma (film) - ecranizarea din 2001 a romanului „Enigma”
 Enigma (teatru) - piesă de teatru de Eric-Emmanuel Schmitt
 Enigma (joc) pentru computer
 Enigma (proiect muzical) realizat de Mihai Crețu, cunoscut și sub numele de Curly MC, cu ajutorul multor alți artiști.